«Ультима́тум» — российская комедия 1999 года режиссёра и сценариста Анатолия Эйрамджана.

Сюжет 
В обыкновенном кардиологическом отделении больницы лечатся пациенты с различными болезнями сердца. Кажется, интересного и смешного мало, но события, происходящие в палате тяжелобольных, развиваются таким образом, что очень напоминают нашу жизнь, в которой перемешано и смешное, и горькое, и разумное, и безрассудное. В боксе постоянно то и дело сменяются пациенты.

В окно палаты виден новый, строящийся бассейн, об окончании строительства которого спорит вся палата, более того — вся больница. Но вдруг шланг с водой, наполняющий чашу бассейна, перекрывают, и пациенты объявляют ультиматум — они не будут лечиться, пока главврач не предпримет меры. Позже к их ультиматуму подключается и медперсонал больницы, который отказывается лечить больных.

В ролях

Ссылки 
 «Ультиматум» на сайте киностудии
 Энциклопедия российского кино 

Кинокомедии России
Кинокомедии 1999 года
Фильмы России 1999 года